Jméno Martin Straka nosí více osob:

 Martin Straka (lední hokejista) (* 1972) – bývalý český hokejový útočník, majitel klubu HC Škoda Plzeň
 Martin Straka (lékař) (* 1981) – český lékař, primář interního oddělení Nemocnice Sokolov